Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2017 го́да  () — 26-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2016 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Бабите» (Пиньки) — 1-е место, 78 очков. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «Сконто» (Рига) — 8-е место, 42 очка. Клуб не получил лицензию ЛФФ-B, необходимую для участия в Первой лиге.
 «Салдус» (Салдус) — 15-е место, 3 очка. 28 сентября 2016 года клуб был исключён из Первой лиги.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Даугавпилс» (Даугавпилс) — 8-е место, 11 очков в Высшей лиге. Выбыл в Первую лигу.
 «Гробиня» (Гробиня) — 1-е место во Второй лиге.

По результатам переходных матчей клуб «Олайне/Супер Нова» (Олайне) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

 «Албертс» опережает «Резекне/ДЮСШ» по результатам личных встреч (1:1 и 5:1).

Результаты матчей 

1 За неявку на матч, «Огре» было засчитано техническое поражение.
2 За грубые нарушения спортивной этики, «Екабпилс» и «Огре» были исключены из чемпионата. Так как обе команды провели менее половины игр чемпионата, результаты игр с их участием были аннулированы.
 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9):
 19/07/2017 «Гробиня» — «ДЮСШ Прейльского края» 11:2
 Самая крупная победа гостей (+6):
 20/05/2017 «Огре» — «Даугавпилс» 0:6
 28/10/2017 «Стайцелес Бебри» — «Валмиера Гласс ViA» 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (13):
 19/07/2017 «Гробиня» — «ДЮСШ Прейльского края» 11:2

Лучшие по месяцам

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2017
 Вторая лига Латвии по футболу 2017
 Кубок Латвии по футболу 2017

Примечания

Ссылки 
 

2017
Футбол в Латвии в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017